Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 25 и 26 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 25 июля в 10:23 по местному времени (UTC+8), а финал — 26 июля в 18:35.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылка 
 Результаты 

1500 м, вольный стиль, женщины